піщані бугри та ями, утворені вітром на терасах Дону, Дніпра. Зокрема в Олешківських пісках, є урочище Лисячі Кучугури.

 селище на північному заході Таманського півострова, на березі Темрюкської затоки Азовського моря, за 35 км західніше міста Темрюк. Туристичний бізнес, виноградарство.

Посилання 
Кучугура, видма  //